Ana ali ANA je lahko:

 Ana, žensko osebno ime.
 Ana (film) - slovenski film režiserija Igorja Šmida (2016)
 Ana (knjiga) - zbirka kratke proze pisateljice Joži Munih (1970)
 Ana (Šeligo) - drama Rudija Šelige (1984)

Kratica 
 Australian National Airways, avstralska letalska družba
 Albanska narodna armada, paravojaška organizacija v Makedoniji, Srbiji in na Kosovem
ANA, kratica za skupino zgodnjih kritosemenk, ki združuje redove Amborellales, Nymphaeales in Austrobaileyales.

Glej tudi 
 Sveta Ana (razločitev)